Las siglas ILA pueden hacer referencia a:

 Índice de líquido amniótico
 Exhibición Aeroespacial Internacional de Berlín, un festival aéreo.